Donati steht für:

 Donati (Familie), Florentiner Adelsfamilie
 Donati (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (16682) Donati, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1858 L1 (Donati), Komet

Donati ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Donati (1910–1984), italienischer Fußballspieler
 Angelo Donati (1885–1960), italienischer Diplomat, Bankier und Philanthrop
 Christian Donati (auch Christian Donat(h); 1640–1694), deutscher Logiker
 Christian Gottlob Donati (1732–1795), deutscher Orgelbauer, siehe Donati (Orgelbauerfamilie) 
 Danilo Donati (1926–2001), italienischer Kostümbildner und Szenenbildner
 Davide Donati (* 1975), italienischer Botaniker
 Enrico Donati (1909–2008), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Franco Donati (* 1932), Schweizer Politiker (CVP)
 Giambattista Donati (1826–1873), italienischer Astronom
 Giulio Donati (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Ignazio Donati (um 1570–1638), italienischer Komponist
 Johann Gottfried Donati (1706–1782), deutscher Komponist und Organist
 Justin Donati (* 1986), italienisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Lamberto Donati (1890–1982), italienischer Buchwissenschaftler und Bibliothekar
 Lucrezia Donati (1447–1501), italienische Adelige
 Luigi Donati (1846–1932), italienischer Physiker und Mathematiker
 Marcello Donati (1538–1602), italienischer Arzt, Humanist und Politiker
 Maria Anna Donati (1848–1925), italienische Ordensgründerin
 Mario Donati (1879–1946), italienischer Chirurg

 Matteo Donati (* 1995), italienischer Tennisspieler
 Roberto Donati (* 1983), italienischer Sprinter
 Sandro Donati (* 1947), italienischer Sportwissenschaftler
 Sauro Donati (* 1959), italienischer Astronom
 Sergio Donati (* 1933), italienischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Sigismondo Donati (1552–1641), italienischer Geistlicher, Bischof von Ascoli Piceno
 Tyler Donati (* 1986), italienisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Ugo Donati (1891–1967), Schweizer Journalist, Kunstkritiker und Antiquar
 Virgil Donati (* 1958), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Vitaliano Donati (1717–1762), italienischer Naturforscher
 Walter Donati (* 1938), deutsch-italienischer Opernsänger (Bariton)